El término «Mogwai» puede referirse a:
 Mogwai, una banda de música escocesa de post-rock formada en 1995.
 Mogwai, un demonio de la cultura tradicional china.
 Mogwai, una especie ficticia de criaturas fantásticas de las películas Gremlins (1984) y Gremlins 2 (1990) dirigidas por Joe Dante.